DPYD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 025 амінокислот, а молекулярна маса — 111 401.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, ацетиляція. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, іонами металів, іоном заліза, НАДФ, ФАД, флавопротеїном, групою 4fe-4s, залізо-сірчаною групою. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки